Pula steht für: 

 Pula, eine Hafenstadt in Kroatien
 Pula (Sardinien), eine Gemeinde auf Sardinien
 Pula (Ungarn), ein Dorf in Ungarn
 Pula (Xuanwei) (普立乡), die Gemeinde Pula der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Botswanischer Pula, die Währung von Botswana
 das Staatsmotto des Staates Botswana

Pula ist der Familienname folgender Personen:
 James S. Pula (* 1946), US-amerikanischer Historiker